Лаутертал може бити:

 Лаутертал (Фогелсберг), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Фогелсберг.
 Лаутертал (Оденвалд), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Бергштрасе.
 Лаутертал (Горња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Кобург.